Langenbeck est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Étymologie 
Selon le site allemand Deutche Nachname, Langenbeck est une variante de , toponyme allemand composé de langen, « long » et bach, « ruisseau », signifiant « long ruisseau », que l’on trouve en Rhénanie du Nord-Westphalie, dans le Hesse, en Rhénanie-Palatinat, dans le Bade-Wurtemberg, en Bavière, en Saxe et en Thuringe. Une autre variante de ce toponyme est , quartier de Hambourg dans l’arrondissement de Harbourg. Le suffixe allemand -bach est fréquent dans de très nombreux toponymes.

Le patronyme Langenbeck peut être d’origine toponymique, désignant un habitant d’un lieu-dit nommé Landenbeck.

Patronyme 

 Bernhard von Langenbeck (1810-1887), chirurgien allemand ;
  (1906-1953), dramaturge allemand ;
  (1603-1669), juriste, homme politique et diplomate allemand ;
  (1817-1896), juge , homme politique et député allemand ;
  (1452-1517), homme politique allemand ;
 Konrad Johann Martin Langenbeck (1776-1851), chirurgien, ophtalmologue et anatomiste allemand ;
  (1899-1967), chimiste allemand.

Architecture 
 , bâtiment classé du quartier Mitte de Berlin en Allemagne.

Références 

Patronyme germanique